A sablon szó több értelemben használatos.

 Képzőművészetben (rajz, grafika, festészet, stb) és kézimunkában formák és betűk másolására használt minta eszköz: stencil, minta, borítás, betűsablon
 Papír vagy elektronikus média által használt előre kidolgozott fejlesztés előtti lap layout az új, azonos stílusú, tervezetű, betűtípusú, stb. lapok készítésére
 Papír, vagy elektronikus, többszörösítésre szánt  minta levél, amihez csak a címzettek nevét/címét kell hozzácsatolni, vagy előre megírt például hivatalos levelek, körlevelek  használatára szolgáló szöveg, amiben csak néhány üres helyet kell kitölteni,

Számítástechnika és információtechnika
Sablon (programozás) egy főleg a C++ programozási nyelvben használt olyan közös (ang. generic) nyelvforma, ami a programkódoknak az adattípusoktól való függetlenségét biztosítja
Sablon metaprogramozás, egy programozási technika/módszer, amelyet az összeszerkesztő (compiler) ideiglenes  forráskód létesítésére használ
Sablon (szoftvermérnöki tudomány)
Sablon (file format) egy számítástechnikai szoftver által használt  szabványosított előformázott minta-file amire egyéb filetípusokat (pl dokumentumokat) lehet alapozni
Sablon (szövegszerkesztés) dokumentumok szövegszerkesztésének konfigurálására használt kérdőív stílusú lap, amit kitölthetünk vagy kézzel, vagy egy kitöltő wizard (varázsló) segítségével is 
Sablon (stílus lap) (ang. style sheet) vagy mesterlap (ang. mastersheet) dokumentumok lapjai azonosnak szánt grafikus elemeinek és szövegeinek közös formázására szolgáló lap (Megjegyzés: háromféle style sheet ismeretes)
Web sablon egy mester lap vagy szabvány  web lap szerkesztésére 
Sablon (e-posta) egy mail merge dokumentumok készítésére szolgáló szabvány dokumentum 

Gyártástechnika
Sablon (sajtoló szerszám)
Sablon (kohászat) öntött vas tárgyak (öntetek) előállítására szolgáló forma
Sablon (műanyagipar) műanyag formák (valamint egyes fém anyagból készített tárgyak) nyomás alatti előállítására szolgáló  fröccsentési szerszám
Sablon (fémmegmunkálás) Fémmegmunkáló gép operácós folyamatának (például többszörös fúrás, marás, csiszolás, stb) irányítására szolgáló minta (ang. jig)

Molekuláris genetika
Egy mintául szolgáló DNS ág
Egy protein felépítését szolgáló mintát hordozó RNS ág

Egyéb
Sablon (motorverseny) egy a versenyző gépkocsik szabvánnyos felépítését ellenőrző készülék.